Michail Fëdorovič Golicyn – ufficiale russo

Pagine correlate 
Michail Michajlovič Golicyn